Дон Бопр (,  19 вересня 1961, Ватерлоо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1978 року.

1980 року був обраний на драфті НХЛ під 37-м загальним номером командою «Міннесота Норт-Старс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Міннесота Норт-Старс», «Вашингтон Кепіталс», «Оттава Сенаторс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 739 матчів у НХЛ, включаючи 72 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1981.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Міннесота Норз-Старс»
Німці Канади
Уродженці Кіченера